Cec se poate referi la:

 Cec (instrument de plată)
 Cecum, parte a aparatului digestiv
 abreviere pentru Casa de Economii și Consemnațiuni, o instituție bancară din România
 abreviere pentru China Electronics Corporation, una dintre cele mai mari companii de telecom din China
 abreviere pentru Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova